Az 534-es jelzésű regionális autóbusz Abony, Kossuth tér és Szolnok, Waldorf iskola között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2488-as járat 2016. december 11-étől 534-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Abony, Kossuth térvégállomás||13
|align=left|
|-
|1|| Abony, Abonyi L. utca||12
|
|-
|2|| Abony, temető||11
|
|-
|3|| Abony, Mária Terézia utca||10
|
|-
|4|| Ságvári E. Tsz. üz. egys. bejárati út||9
|
|-
|5|| Béke Tsz. bejárati út||8
|align=left|
|-
|6|| Szolnok, Barázda út||7
|align=left|
|-
|7|| Szolnok, Nagysándor József utca||6
|align=left|
|-
|8|| Szolnok, Abonyi úti iskola||5
|align=left|
|-
|9|| Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky úti iskola||4
|align=left|
|-
|10|| Szolnok, Jubileum tér||3
|align=left|
|-
|11|| Szolnok, Interspar||2
|align=left|
|-
|12|| Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás||1
|align=left|
|-
|13|| Szolnok, Waldorf iskolavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szolnok autóbuszvonalai
Abony autóbuszvonalai